«Укротительница тигров» — советский комедийный художественный фильм, поставленный в 1954 году режиссёрами Надеждой Кошеверовой и Александром Ивановским. Дебют в кино актрис Людмилы Касаткиной и Нины Ургант.

Премьера фильма в СССР состоялась 11 марта 1955 года.

Сюжет 
Фёдор Ермолаев — знаменитый мотогонщик, после очередной победы в соревнованиях, получает приглашение от директора цирка зайти к нему на разговор. Придя в назначенное время, гонщик становится свидетелем ЧП: тигр выбрался из клетки и обосновался в кабинете директора, который наряду с другими служащими, вынужден прятаться. Загнать тигра обратно берётся Леночка Воронцова, девушка из цирковой семьи, работающая уборщицей клеток, но мечтающая о карьере дрессировщика.

Директор предлагает Ермолаеву номер «Мотоцикл под куполом цирка». Главный бухгалтер цирка, Ферапонт Ильич, у которого живет Фёдор, очень рад за товарища и советует ему согласиться. Гонщик обещает подумать.

Тем временем Лена гуляет в компании друга детства и младшего товарища Фёдора Ермолаева, старпома речного буксира Пети Мокина. Пётр влюблён в Лену и всячески уговаривает ее послушать мать и уволиться из цирка. Молодые люди ссорятся, в результате чего Петя уходит, а Лена случайно встречает Ермолаева, с которым мельком виделась утром, когда загоняла тигра. В разговоре тот сообщает ей о цели своего визита в цирк, о сделанном ему предложении и о своих сомнениях. Под напором Лены они едут в цирк на мотоцикле. Фёдор впервые видит мир закулисья, знакомится с артистами и даёт свое согласие — при условии, что его ассистенткой будет Воронцова. В процессе подготовки номера между будущим артистом и его помощницей возникают взаимные чувства.

Тем временем в цирке происходят перемены: дрессировщика Алмазова, третировавшего Лену как «выскочку» и запрещавшего ей подходить к тиграм, увольняют за пьянство и нарушение рабочей дисциплины. Директору срочно требуется найти нового дрессировщика. Леночка, понимая, что это её шанс, вызывается работать с тиграми и по этой причине отказывается ассистировать Федору. Они ссорятся. От безысходности Ермолаев берёт на вакантное место ассистентки влюблённую в него дочь Ферапонта Ильича, глуповатую Олечку.

Оля в разговоре с Леной признаётся, что влюблена в Ермолаева, и просит совета. Воронцова же в порыве ревности врёт, что Фёдор женат и у него трое детей: «двое в Пензе, один на Камчатке». На гастролях мотогонщик не может сработаться со своей новой ассистенткой и постоянно придирается к ней, сравнивая с Леной. Олечка в ответ на придирки передаёт Ермолаеву рассказ Воронцовой о его «жене» и «детях», добавляя, что завтра у девушки дебют с тиграми. Фёдор понимает, что Лена любит его, и, извинившись перед Олей, мчится с гастролей на мотоцикле, торопясь увидеть первый выход дрессировщицы на манеж.

Дебют Лены проходит с большим успехом, публика в восторге. Петя, прибывший из рейса, приходит после выступления к Лене, говорит, что любит её, и просит руки. Девушка признаётся, что видит в Пете только друга. Затем в гримерную входит Ермолаев, который тоже успел на выступление Воронцовой. Он мирится с Леной и признаётся ей в своих чувствах…

В ролях 
 Людмила Касаткина — Лена Воронцова
 Павел Кадочников — Фёдор Николаевич Ермолаев
 Леонид Быков — Петя Мокин
 Павел Суханов — Никита Антонович, директор цирка
 Константин Сорокин — Ферапонт Ильич, главбух цирка
 Гликерия Богданова-Чеснокова (в титрах Г. Богданова-Честнокова) — Мария Михайловна, жена Ферапонта Ильича
 Нина Ургант — Олечка, дочь Ферапонта Ильича
 Борис Эдер — Антон Афанасьевич Телегин, дрессировщик
 Татьяна Пельтцер — Эмми Степановна Воронцова, мать Лены
 Александр Орлов — Василий Васильевич Воронцов, отец Лены
 Сергей Филиппов — Казимир Алмазов (по паспорту Кузьма Пыжов), укротитель
 Анатолий Королькевич — Могикан, иллюзионист (в титрах В. Королькевич)
 тигр Пурш — играет самого себя

В эпизодах 
 Пётр Лобанов — дядя Вася
 Михаил Иванов — гитарист на буксире
 Маргарита Назарова — дрессировщица, дублёр Людмилы Касаткиной в сценах с тиграми
 Владимир Цветков — шпрехшталмейстер
 Николай Трофимов — Мышкин, редактор стенгазеты
 Борис Вяткин — клоун с собачками
 Хасан (Константин) Мусин — клоун, дающий автограф
 Иван Хромов — жонглёр с саблей
 Полина Чернега, Степан Разумов — воздушные гимнасты
 Владимир Фоменко, Мария Галанкина, Сергей Белов — акробаты
 Энгелина и Евгений Рогальские — наездники
 Сергей Карнович-Валуа — дирижёр циркового оркестра (в титрах не указан)
 Елизавета Уварова — Мария Ивановна, буфетчица (в титрах не указана)
 Татьяна Оппенгейм — эпизод (в титрах не указана)
 Дмитрий Зебров — матрос буксира (в титрах не указан)

Съёмочная группа 
 Сценарий — Климентий Минц, Евгений Помещиков
 Постановка — Александр Ивановский, Надежды Кошеверова
 Главный оператор — Аполлинарий Дудко
 Режиссёр — Иосиф Гиндин
 Художники — Абрам Векслер, Семён Мандель
 Композитор — Моисей Вайнберг
 Звукооператор — Александр Беккер
 Оператор — Алексей Сысоев
 Монтажёр — Александр Ивановский
 Художник-гримёр — А. Ефимов
 Дрессура тигров — Бориса Эдера
 Текст песен — Михаила Дудина
 Консультант — Георгий Венецианов
 Комбинированные съемки:
 Оператор — Михаил Шамкович
 Художник — Михаил Головатинский
 Ассистенты:
 режиссёра — А. Брянцева, Эмиль Галь
 оператора — Вячеслав Коротков, Константин Соловьёв
 художника по костюмам — Диана Манэ
 монтажёра — Е. Шкультина
 Симфонический оркестр Ленинградской государственной филармонии
 Дирижёр — Николай Рабинович
 Директор картины — Владимир Беспрозванный

Критика 
Критик Моисей Иофьев оценивал фильм следующим образом: «Своеобразный сюжет и атмосфера искупали сухость любовного дуэта героев Касаткиной и Кадочникова. Броские эпизоды, яркие события делали ненужной детальную разработку отношений. Фильм оставлял цельное впечатление…».

Киновед Ростислав Юренев констатировал, что «комедия…была радостно встречена и зрителями, и прессой». Он высоко оценил фильм, назвав его «образцом того, как кинематограф должен творчески использовать материал смежных искусств». «Кинодраматурги К. Минц и Е. Помещиков и режиссёры А. Ивановский и Н. Кошеверова, — писал он, — уверенно построили кинематографическое действие, в котором цирк является лишь средой, материалом … Их интересовали люди, работающие в цирке, раскрытие их характеров».

Динамичность сюжетных ситуаций, остроумный, живой диалог дали актёрам хорошие возможности. В первую очередь нужно отметить успех молодой, впервые снимавшейся в кино актрисы Л. Касаткиной. <…> Искорки весёлого озорства, сверкающие в глазах актрисы, её заразительный смех, естественная грация, её девичье лукавство быстро покорили зрителя.<…> …мастерство и отличная спортивная подготовка помогли Кадочникову, и его Ермолаев в общем получился достаточно убедительным.

Критик также отмечал, что «остроумен и изобретателен С. Филиппов», «смешное и лирическое соединяет К. Сорокин в образе бухгалтера-энтузиаста», «удачно дебютировал молодой артист Л. Быков». «Любопытно, — отмечал Р. Юренев, — что цирковые номера в фильме нисколько не проиграли, а выиграли. Произошло это потому, что интерес к аттракциону зритель соединил с интересом к герою, исполняющему этот аттракцион». В заключительной фразе своего анализа он писал: «Успех „Укротительницы тигров“ во многом объясняется ещё и тем, что авторы смело использовали методы эксцентриады, трюка, пародии, почти забытые в период „малокартинья“ и даже заподозренные в формализме».

В. Боровков давал следующую оценку: «Заслуга режиссёров фильма в том, что они чутко выявили в образах и атмосфере сценария весьма симптоматичную черту времени. После ряда фильмов периода малокартинья с „дистиллированным“ бытом, с розово-дидактичными, положительными героями здесь … проявились и черты живого быта, и по-настоящему живая характерность в образах так называемых „простых“, „обыкновенных“ людей. Они воплощены с большой сердечной теплотой — также как и вся атмосфера цирка». Он также написал: «Органика характеров и обстоятельств — здесь главное достоинство режиссуры, что и предопределило успех фильма».

В одном из томов «Новейшей истории отечественного кино» утверждалось, что комедия «Укротительница тигров» «являла собой увлекательное зрелище, созданное по добротным „голливудским“ законам». Киновед Александр Фёдоров назвал комедию очень удачной.

Примечания

Литература

Видео

VHS 
 1990 — «Крупный план»
 1996 — «49 часов»
 1998 — «Крупный план» (переиздание)
 2000 — «Ленфильм Видео»

DVD 
 2002 — «Ленфильм Видео»
 2004 — «CP Digital»
 2007 — Крупный план (издание: Полное отреставрация изображения и звука)

Факт 
В 2016 году на экраны вышел телесериал «Маргарита Назарова», в 3-й серии которого показаны этапы подготовки к фильму «Укротительница тигров» и его съёмок.

См. также 
 Полосатый рейс

Ссылки 

 
 «Укротительница тигров» Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003.
 
 
 
 

Фильмы СССР 1954 года
Фильмы Надежды Кошеверовой
Фильмы Александра Ивановского
Фильмы студии «Ленфильм»
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1954 года
Фильмы о тиграх
Фильмы о бухгалтерах
Фильмы о цирке
Фильмы на русском языке